Nigel Davies est le patronyme de plusieurs personnes célèbres :
 Claude Nigel Byam Davies (1920-2004), un mésoaméricaniste britannique ;
 Nigel Jonathan Davies, plus connu sous le nom de Justin de Villeneuve, agent de Twiggy, célébrité britannique des années 1960 ;
 Nigel Davies (1960-), un grand maître international britannique des échecs ;
 Nigel Gareth Davies (1965-), un joueur de rugby à XV international gallois, devenu ensuite entraîneur.